Starbright steht für:
 SS-N-7 Starbright, sowjetische Anti-Schiffs-Lenkwaffe
 Starbright (Album), Musikalbum von Womack & Womack